Una riera es un curso de agua, como un río o arroyo.

Rieras
 Riera de Alforja
 Riera de Arbucias
 Riera de las Arenas
 Riera de Breda
 Riera de Cabrils
 Riera de Carme
 Riera de Castellcir
 Riera Gavarresa
 Riera de Horta
 Riera de Maçana
 Riera de Maspujols
 Riera de Merlès
 Riera del Palau
 Riera de Pineda
 Riera de Rajadell
 Riera de Rubí
 Riera de Rupit
 Riera de San Cugat
 Torrente de la Riera
 Riera de Rellinás

Divisiones administrativas

En España 
 Son Riera, localidad del municipio de Palma, Islas Baleares.
 Sínia d'en Riera, localidad del municipio de Villacarlos, Islas Baleares.
 Consol-Riera Caldes, localidad del municipio de Arenys de Mar, provincia de Barcelona.
 Les Cases Noves de la Riera, localidad del municipio de Castellví de la Marca, provincia de Barcelona.
 Les Cases de la Riera, localidad del municipio de Castellví de la Marca, provincia de Barcelona.
 Polígon Industrial Riera de Caldes, localidad del municipio de Palau-solità i Plegamans, provincia de Barcelona.
 Can Riera (Palau-solità i Plegamans), localidad del municipio de Palau-solità i Plegamans, provincia de Barcelona.
 Can Riera (Parets del Vallès), localidad del municipio de Parets del Vallès, provincia de Barcelona.
 Sapera-Mas de la Riera, localidad del municipio de Pontons, provincia de Barcelona.
 Cal Riera, localidad del municipio de Puig-reig, provincia de Barcelona.
 Urbanització La Riera, localidad del municipio de San Pedro de Torelló, provincia de Barcelona.
 La Riera (Santa Susana), localidad del municipio de Santa Susana, provincia de Barcelona.
 Riera de Torrentbò, localidad del municipio de San Vicente de Montalt, provincia de Barcelona.
 La Riera (Torrelavit), localidad del municipio de Torrelavit, provincia de Barcelona.
 La Riera (Olocau del Rey), localidad del municipio de Olocau del Rey, provincia de Castellón.
 La Riera (Villahermosa del Río), localidad del municipio de Villahermosa del Río, provincia de Castellón.
 Sa Riera, localidad del municipio de Bagur, provincia de Gerona.
 Mas Riera, localidad del municipio de Bañolas, provincia de Gerona.
 La Riera (Mayá de Moncal), localidad del municipio de Mayá de Moncal, provincia de Gerona.
 La Riera (Portbou), localidad del municipio de Portbou, provincia de Gerona.
 La Riera (Riudarenas), localidad del municipio de Riudarenas, provincia de Gerona.
 La Riera de Babia, localidad del municipio de Cabrillanes, provincia de León.
 La Riera (Cangas de Onís), parroquia del concejo de Cangas de Onís, Asturias.
 La Riera (La Riera, Cangas de Onís), lugar de dicha parroquia.
La Riera (Quiloño), lugar de la parroquia de Quiloño, concejo de Castrillón, Asturias.
 La Riera (Colunga), parroquia del concejo de Colunga, Asturias.
 La Riera (La Riera, Colunga), lugar de dicha parroquia.
Riera (Cenero), lugar de la parroquia de Cenero, concejo de Gijón, Asturias.
La Riera (Riaño), lugar de la parroquia de Riaño, concejo de Langreo, Asturias.
La Riera (Trubia), lugar de la parroquia de Trubia, concejo de Oviedo, Asturias.
 La Riera (Somiedo), parroquia del concejo de Somiedo, Asturias.
 La Riera (La Riera, Somiedo), lugar de dicha parroquia.
 Riera (Peón), lugar de la parroquia de Peón, concejo de Villaviciosa, Asturias.
 La Riera (Tarragona), municipio de la provincia de Tarragona.
 Mancomunidad de Riera d'Argentona, mancomunidad de la provincia de Barcelona.

Apellido
 Adela Riera y Carré  (Figueras, 5 de julio de 1900 – 14 de febrero de 1959), bibliotecaria española.
 Agustín Riera y Pau (Sábalo, 2 de julio de 1876 - Las Encies, 27 de agosto de 1936), médico y político conservador español.
 Albert Riera:
 Albert Riera Ortega (Manacor, 15 de abril de 1982), futbolista español.
 Albert Riera Vidal (Barcelona, 28 de diciembre de 1983), jugador de fútbol español.
 Bernat Riera Alemany (Andrach, 1874 - Palma de Mallorca, 1926), médico y militar español.
 Carme Riera Guilera (Palma de Mallorca, 12 de enero de 1948), escritora en catalán y castellano, guionista, ensayista y profesora española.
 Carles Riera Pujal (Granollers, 1 de marzo de 1956 - Barcelona, 4 de noviembre de 2009), músico, clarinetista y pedagogo español.  
 Fernando Riera Bauzá (Santiago, 27 de junio de 1920 - 23 de septiembre de 2010), futbolista y entrenador chileno.  
 Gabriel Riera Alemany (Andrach, 1876 - Barcelona, 1947), militar y político español.
 Gisela Riera Roura (Barcelona, 7 de mayo de 1976), tenista española.
 Ignasi Riera i Gassiot (Barcelona, 1940), escritor y político español.
 Inmaculada Riera i Reñé (Barcelona, 31 de octubre de 1960), abogada y política española,
 Joaquim Riera y Bertran (Gerona, 1848-Barcelona, 1924), escritor y político español.
 Jordi Riera Pujal (Granollers, 28 de noviembre de 1960), artista plástico, escritor, estudioso y divulgador del mundo del cómic y el humor gráfico español.
 José Pedro Fernando Riera (Bella Vista, 6 de febrero de 1915 - San Miguel de Tucumán, 9 de enero de 1998), político argentino.
 Josep Riera i Micaló (Bañolas, 25 de agosto de 1950 - Estartit, 8 de septiembre de 2008), arquitecto español.
 Josep Maria Riera:
 Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954), es un artista plástico español.
 Josep Maria Riera i Mercader (Barcelona, 1952 – Madrid, 9 de enero de 2007), político español.
 Julià Riera i Navarro (Barcelona, 15 de septiembre de 1940), futbolista español.
 Llorenç Riera Ortega (Manacor, 5 de enero de 1987), futbolista español.
 Miquel Àngel Riera Nadal (Manacor, 29 de abril de 1930 - Palma de Mallorca, 1996), escritor en lengua catalana español.
 Mireia Riera i Casanovas (Lloret de Mar, 5 de febrero de 1976), nadadora española.
 Oriol Riera i Magem (Vich, 3 de julio de 1986), futbolista español.
 Ramón Riera i Guardiola (San Andrés de Palomar, 18 de enero de 1875 - Barcelona, 1 de junio de 1955), empresario y político tradicionalista español.
 Rosa Riera (siglo XX), pintora, decoradora de cerámica y grabadora xilográfica española.
 Teresa Riera Madurell (Barcelona, 13 de octubre de 1950), política y científica española.
 Valeriano Riera Franco (Adahuesca, 15 de abril de 1899 - Lo Castérar-Verdusan, 16 de enero de 1949), ciclista español.
 Vicenç Riera i Llorca (Barcelona, 1903 - Pineda de Mar, 1991), escritor en lengua catalana y periodista español.
 Zoila Riera i Ben (Gerona, 20 de enero de 1954), política española.

Otros 
 La Riera, telenovela catalana de TV3;
 La Riera, yacimiento prehistórico en el concejo asturiano de Llanes.